Rigel (ster), is de helderste ster in het sterrenbeeld Orion.
 Hr. Ms. Rigel, een Nederlandse mijnenlegger.